Можаева:
 Можаева, Галина Николаевна (1929—2015) — советский и российский цитолог и биофизик.
 Можаева, Светлана Петровна (1940—2021) — советский и российский книжный график и художник-мультипликатор.